Corps Vandalia ist der Name verschiedener Studentenverbindungen:

 Corps Vandalia Göttingen
 Corps Vandalia Graz
 Corps Vandalia Heidelberg
 Corps Vandalia-Teutonia Berlin
 Corps Vandalia Frankfurt am Main
 Corps Vandalia Rostock